USS Valley Forge je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Valley Forge (CG-50)
 USS Valley Forge (CV-45)

Valley Forge